NGC 3219 (другие обозначения — MCG 7-21-51, ZWG 211.49, NPM1G +38.0194, PGC 30383) — линзовидная галактика в созвездии Малого Льва. Открыта Эдуардом Стефаном в 1882 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3219
Малый Лев (созвездие)